Oskar Seyffert ist der Name folgender Personen:

* Oskar Seyffert (Philologe) (1841–1906), deutscher Klassischer Philologe
 Oskar Seyffert (Volkskundler) (1862–1940), deutscher Künstler und Volkskundler

Siehe auch:
 Oscar Seifert (1861–1932), deutscher Schausteller und fliegender Händler